Виратурские языки (языки виратури; Wiradhuric languages, Central inland New South Wales) — группа вымерших австралийских языков, входящих в пама-ньюнгскую языковую семью. Были распространены в центральной части Нового Южного Уэльса.

Включают языки:
 камилараай (Gamilaraay)
 группа виратури-нгиямпаа
 виратури
 нгиямпаа (Ngiyambaa)

Ссылки 
 Языки виратури в Ethnologue, 2009.

Литература

Примечания 

Языки Австралии
Пама-ньюнгские языки